Серге́й Ковалёв: Ковалёв, Сергей (1944—2011) — румынский каноист, чемпион Олимпийских игр в Мехико.
 Ковалёв, Сергей Адамович (1930—2021) — правозащитник, советский диссидент, депутат, Уполномоченный по правам человека при президенте РФ.
 
 
 
 Ковалёв, Сергей Игоревич (род. 1965) — советский и российский футболист.
 Ковалёв, Сергей Митрофанович (1913—1990) — советский учёный-философ, директор Госполитиздата СССР.
 Ковалёв, Сергей Никитич (1919—2011) — генеральный конструктор советских атомных подводных крейсеров стратегического назначения.
 Ковалёв, Сергей Николаевич (род. 1971) — украинский футболист.
 Ковалёв, Сергей Павлович (1901—1988) — советский военный деятель, генерал-майор авиации, командир авиакорпуса.

Примечания